Стив Отт (; род. , Саммерсайд, Канада) — бывший канадский хоккеист, центральный нападающий.

Игровая карьера 
В 2000 году Стив Отт был выбран в первом раунде драфта командой «Даллас Старз» под общим 25 номером. До выступления в НХЛ он играл в хоккейной лиге Онтарио за «Виндзор Спитфайрс» и заключал кратковременный контракт с «Юта Гризли» из АХЛ.

Отт представлял Канаду в 2001 году среди юниоров по хоккею и помог команде выиграть бронзовую медаль. Стив узнал и запомнил оскорбительные фразы на других языках, чтобы стратегически раздражать своих оппонентов на льду в понятном им языке. Во время локаута НХЛ в сезоне 2004/05 Отт играл за «Гамильтон Булдогс» в АХЛ, где он установил клубный рекорд по штрафным минутам за сезон (279).

В НХЛ в сезоне 2007/08 Отт был дисквалифицирован на три игры за удар в голову Джордана Леопольда из «Колорадо Эвеланш». Отт также сыграл в 18 играх плей-офф за «Даллас Старз».

1 марта 2009 года Отт был дисквалифицирован на одну игру за инцидент во время матча против «Анахайм Дакс», где он получил матч-штраф за выдавливание глаза Трэвиса Моэна. Отт заявил что это было случайностью.

В сезоне 2009/10  31 марта 2010 года Отт сделал свой первый в карьере хет-трик в матче против «Сан-Хосе Шаркс».

2 июля 2012 года Отт был обменян вместе с Адамом Парди в «Баффало» на Дерека Роя. Был назначен капитаном «Баффало» и быстро стал любимцем болельщиков в связи с его интенсивностью и желанием победить.

1 марта 2014 года Стив Отт вместе с голкипером Райаном Миллером был обменян в «Сент-Луис Блюз» на вратаря Ярослава Галака и форварда Криса Стюарта.

После окончания контракта летом 2016 года заключил однолетний контракт с «Детройт Ред Уингз» на $0,8 млн. Перед дедлайном был обменян в «Монреаль Канадиенс» на пик в 6-м раунде драфта-2018.

После окончания сезона завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Сент-Луис Блюз». В качестве члена тренерского штаба «Блюз» в 2019 году выиграл первый в истории для клуба Кубок Стэнли.

Личная жизнь 
Стив Отт женат, имеет дочь, которая родилась 9 Мая 2007 года. До начала его профессиональной карьеры, Отт участвовал в гонках на гидросамолетах и катерах в American Power Boat Association (APBA).

Статистика

Клубная

Международная

Интересные факты 
Стив Отт специально заучивал очень неприличные фразы на иностранных языках, чтобы выводить из себя соперников на чемпионатах мира .

Примечания

Ссылки 
 Статистика на eliteprospects 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Уинсор Спитфайрз»
Игроки «Юта Гриззлис»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Айова Чопс»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Даллас Старз»